Шишо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Шишов, Василий Александрович (род. 1961) — советский боксёр, чемпион Европы и мира.
 Шишов, Виталий Васильевич (1995—2021) — белорусский общественный деятель, председатель общественной организации «Белорусский дом в Украине».
 
 Шишов, Денис Николаевич (род. 1980) — российский военачальник, гвардии полковник, Герой Российской Федерации (2022).
 
 Шишов, Лев Львович (1930—2004) — российский учёный-почвовед, академик РАСХН, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Шишов, Леонид Михайлович (1922—1993) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шишов, Михаил Васильевич (род. 1961) — генерал-лейтенант.
 Шишов, Михаил Васильевич (1910—1981) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1951). Заслуженный тренер СССР (1962); тренер Н. Гаприндашвили (1957—1965).
 Шишов, Олег Владимирович (род. 1954) — российский инженер-строитель мостов.
 Шишов, Павел Васильевич (1837—1901) — русский московский букинист.
 Шишов, Сергей Николаевич (1920—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Шишов, Тихон (род. 1983) — эстонский футболист.
 Шишов, Фёдор Фёдорович (1901—1944) — советский военачальник, полковник.

 Шишова, Альбина Евгеньевна (род. 1966) — советская гимнастка.
 Шишова, Екатерина Владимировна (род. 1978) — российская ватерполистка и ватерпольный тренер.
 Шишова, Зинаида Константиновна (1898—1978) — русская писательница, поэтесса и переводчица.
 Шишова, Ирина Александровна (1927—2010) — советский и российский антиковед-эллинист.
 Шишова, Людмила Николаевна (1940—2003) — советская спортсменка и тренер, специализировавшаяся в фехтовании на рапирах, олимпийская чемпионка (1960).
 Шишова, Татьяна Львовна (род. 1955) — детский педагог и психолог, общественный деятель.

Топоним 
 Шишов — река в России, протекает в Республике Мордовия и Пензенской области.